

Patronyme 
 André Jacoubet (1913-1940), officier de marine et pilote de l'aéronavale français.
 Henri Jacoubet (1877-1943), romaniste et universitaire français.

Voir aussi 
 Atlas de Jacoubet, officiellement Atlas général de la ville, des faubourgs et des monuments de Paris, un plan de Paris publié entre 1827 et 1839, dirigé l'architecte Théodore Jacoubet.
 Enseigne de vaisseau Jacoubet, un aviso de type A69 classe d'Estienne d'Orves de la Marine nationale française, nommé en hommage à André Jacoubet.